ZS3 bezeichnet:
 Zs3, ein Tachometer 
 Zs3, den Geschwindigkeitsanzeiger im deutschen Eisenbahn-Signalwesen
 ZS3, ein Kameramodell der Marke Panasonic. In Europa ist es bekannt unter TZ7